Tóth Béla
 Tóth Béla (1855–1895) színigazgató
 Tóth Béla (1857–1907) publicista, filológus, író
 Tóth Béla (1872–1896) költő, nyomdász
 Tóth Béla (1888–1966) munkásmozgalmár
 Tóth Béla (1905–1963) filozófus, református lelkész, egyetemi tanár
 Tóth Béla (1907–1991) lovasedző, sportvezető
 Tóth Béla (1908–1996) irodalomtörténész, kritikus
 Tóth Béla (1909–1996) Kossuth-díjas textilmérnök
 Tóth Béla (1913) pedagógus, művelődéstörténész
 Tóth Béla (1915–1996) állatorvos, immunológus
 Tóth Béla (1921) erdőmérnök
 Tóth Béla (1924–2013) József Attila-díjas író
 Tóth Béla (1925–1992) állami díjas termelőszövetkezeti elnök
 Tóth Béla (1930–1995) állami díjas vegyészmérnök
 Tóth Béla (1932–2018) színész
 Tóth Béla (1937) atléta, rövidtávfutó
 Tóth Béla (1940) levéltáros
 Tóth Béla (1941–2022) szobrász
 Tóth Béla (1943) sakkozó, edző, szakíró
 Tóth Béla (1945–2020) atléta, hosszútávfutó, edző, pedagógus
 Tóth Béla (1950) atléta, középtávfutó (Debreceni VSC, DEAC)
 Tóth Béla (1959) cselgáncsozó, edző
 Tóth Béla (1962) súlyemelő
 Tóth Béla (1962) karvezető

hasonló nevűek
 Tóth Béla Lajos (1925–1999) állatorvos
 P. Tóth Béla (1947) református lelkész

Jegyzetek